Calle Bergström (né le  à Valbo) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière en club 
Calle Bergström commence sa carrière en Division 1,  du hockey suédois.
En 1999, il joue en Allsvenskan (), puis accède à l'Elitserien en 2004 avec son club Mora IK.

Il tente ensuite sa chance à l'étranger. D'abord en DEL allemande, à Duisburg, puis en Italie avec le club de Brunico.

En 2008, il s'engage avec les Brûleurs de loups de Grenoble puis l'année suivante il retourne en Suède à l'Örebro HK en Allsvenskan. A l'intersaison 2010-2011, il revient en France et il s'engage pour une saison avec le champion de France en titre, le Rouen hockey élite 76.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996||Team Gävle||Division 1||15||1||7||8||10||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Falu IF||Division 1||3||1||1||2||6||-||-||-||-||-
|-  
|1997-1998||Östervåla IF||Division 1||21||1||1||2||4||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||IK Oskarshamn||Division 1||7||2||0||2||6||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||IF Troja-Ljungby||Division 1||23||0||1||1||8||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||IFK Arboga||Allsvenskan||46||10||6||16||26||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||IK Oskarshamn||Allsvenskan||38||7||11||18||44||9||3||2||5||4
|-
|2001-2002||Tingsryds AIF||Allsvenskan||46||7||15||22||38||2||0||0||0||2
|-
|2002-2003||Mora IK||Allsvenskan||41||9||10||19||60||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Mora IK||Allsvenskan||46||12||13||25||42||10||2||2||4||6
|-
|2004-2005||Mora IK||Elitserien||47||4||9||13||8||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Mora IK||Elitserien||43||2||1||3||20||4||1||1||2||0
|-
|2006-2007||EV Duisburg||DEL||49||5||11||16||109||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Brunico||Serie A||41||11||18||29||28||4||1||2||3||2
|-
|2008-2009||Grenoble||Ligue Magnus||26||4||17||21||40||11||3||7||10||26
|-
|2009-2010||Örebro HK||Allsvenskan||41||8||14||22||46||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Dragons de Rouen||Ligue Magnus||25||6||18||24||10||9||1||5||6||2
|-
|2011-2012||Sparta Sarpsborg||GET Ligaen||8||0||1||1||12||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||HC Asiago||Serie A||10||1||5||6||0||-||-||-||-||-

|327||58||79||137||290||21||5||4||9||12

|90||6||10||16||28||4||1||1||2||0

|51||10||35||45||50||20||4||12||16||28

|51||12||23||35||28||4||1||2||3||2

Références 
 

Naissance en mars 1976
Naissance dans le comté de Gävleborg
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du Mora IK
Joueur du EV Duisburg
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Örebro HK
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur de l'AS Asiago